Kabinett Machel steht für folgende Regierungen Mosambiks:

 Kabinett Machel I
 Kabinett Machel II